Мануэль Артуро Вильлобос Салвос (; 15 октября 1980, Икике, Чили) — чилийский футболист, игравший на позиции нападающего. Провёл 1 матч в составе национальной сборной Чили.

Клубная карьера 
Вильялобос начал карьеру в клубе «Коло-Коло». В 1997 году он дебютировал в чилийской Примере. Спустя год Мануэль помог клубу выиграть чемпионат. Вильялобос не всегда попадал в основной состав и поэтому для получения игровой практики он на правах аренды выступал за «Артуро Фернандес Виаль», «О’Хиггинс» и «Депортес Наваль». В 2002 году его контракт с «Коло-Коло» истёк и Мануэль на правах свободного агента подписал соглашение с «Депортес Икике». В новой команде он сразу же стал лидером и её лучшим бомбардиром, забив за два сезона 20 мячей. После удачного выступления Вильялобос уехал в Европу, стал игроком португальского «Драгойнш Сандиненсеш», но довольно быстро вернулся на родину, из-за сложностей с адаптацией.

Вторую половину 2003 и весь следующий год Мануэль провёл выступая за клубы низших дивизионов «Сан-Маркос де Арика» и «Депортес Копьяпо». В 2005 году Вильялобос присоединился к «Ньюбленсе» и в конце 2006 года помог команде выйти в элиту. В 2007 году он вместе с Педро Моралесом занял второе место в списке лучших бомбардиров чемпионата.

В 2008 году Мануэль перешёл в «Универсидад де Чили», подписав контракт на 2 года. 27 января в матче против «Депортес Консепсьон» он забил свой первый гол за новую команду. В своём дебютном сезоне Вильялобос стал лучшим бомбардиром команды. В 2009 году он помог клубу выиграть чемпионат. В том же году в матчах Кубка Либертадорес против бразильского «Крузейро» и боливийской «Ауроры» Мануэль забил по голу. В начале 2010 года Вильялобос перешёл в «Уачипато». В матче против «Сан-Луис Кильота» он дебютировал за новую команду. В этом же поединке Мануэль забил свой первый гол за «Уачипато». 8 августа 2010 года в матче против «Сантьяго Уондерерс» он сделал хет-трик. На протяжении трёх сезонов Вильялобос был лучшим бомбардиром «Уачипато», а 2012 году помог клубу выиграть чемпионат.

В начале 2013 года Мануэль вернулся в «Депортес Икике». В матчах Кубка Либертадорес против эквадорского «Эмелека», аргентинского «Велес Сарсфилд» и уругвайского «Пеньяроля» он забил четыре мяча. В том же году Вильялобос помог клубу завоевать Кубок Чили. 20 апреля 2017 года в поединке Кубка Либертадорес против венесуэльской «Саморы» он забил гол.

Международная карьера 
В 1997 году в составе молодёжной сборной Чили Вильялобос принял участие в молодёжном чемпионате мира в Египте. 20 января 2013 года в товарищеском матче против сборной Гаити Мануэль дебютировал за сборную Чили.

Достижения 
Командные

«Коло-Коло»
 Чемпионат Чили по футболу — 1998

«Универсидад де Чили»
 Чемпионат Чили по футболу — Апертура 2009

«Уачипато»
 Чемпионат Чили по футболу — Клаусура 2012

«Депортес Икике»
 Обладатель Кубка Чили — 2013/2014

Примечания

Ссылки 
 Статистика на soccerway 
 Профиль на sports.ru 

Футболисты Чили
Игроки сборной Чили по футболу
Игроки сборной Чили по футболу (до 20 лет)
Игроки ФК «Универсидад де Чили»
Игроки ФК «Уачипато»
Игроки ФК «Сан-Маркос де Арика»
Игроки ФК «Депортес Наваль»
Игроки ФК «Артуро Фернандес Виаль»
Игроки ФК «О’Хиггинс»
Игроки ФК «Депортес Копьяпо»
Игроки ФК «Депортес Икике»
Игроки ФК «Ньюбленсе»
Игроки ФК «Коло-Коло»